es el nombre de varios barrios de Japón. 

Se puede referir a:
Midori-ku (Chiba)
Midori-ku (Nagoya)
Midori-ku (Sagamihara)
Midori-ku (Saitama)
Midori-ku (Yokohama)